Mataja ist der Familienname folgender Personen:

Emilie Mataja (1855–1938), österreichische Schriftstellerin des Realismus
Heinrich Mataja (1877–1937), österreichischer Rechtsanwalt und Politiker
Viktor Mataja (1857–1934), österreichischer Volkswirtschaftler und Sozialpolitiker